Some Kind of Wonderful – brano musicale di Carole King del 1961 inciso per la prima volta da The Drifters
 Un meraviglioso batticuore –  film del 1987 di Howard Deutch